McCalla ist der Familienname folgender Personen:

 Alex McCalla (* 1937), kanadischer Agrarökonom und Hochschullehrer
 Irish McCalla (1928–2002), US-amerikanische Schauspielerin
 Leyla McCalla (* 1985), US-amerikanischer Singer-Songwriterin, Cellistin und Banjospielerin

McCalla ist der Name folgender Orte:

 McCalla (Alabama)